Dunkerton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Dunkerton and Tunley, civil parish i Somerset, England, 
 Dunkerton, England, ort, Somerset,

USA 

 Dunkerton, Iowa, ort, Black Hawk County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar